Le sigle NVA peut faire référence à :
 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA, « Nouvelle Alliance Flamande »), parti politique nationaliste belge.
 Nationale Volksarmee (NVA), armée de l'ancienne République démocratique allemande (RDA).
 (NVA, Non-Violence Actualité), centre de ressources et de gestion non-violente des relations et conflits, et revue éditée par ce centre.
 NVA (sur les billets d'avion), « non valid after »  (NVB : « non valid before »)
National Vaudeville Artists, une organisation regroupant les artistes de la scène aux États-Unis, dans les années 1920, installée à Manhattan, et un éditeur scientifique

Références